Jungfernberg bezeichnet folgende geographische Objekte in Deutschland:

 eine Erhebung des Lieper Winkels auf Usedom; siehe Rankwitz#Sehenswürdigkeiten
 eine Erhebung in Bad Muskau
eine Erhebung in Dießen am Ammersee; siehe Jungfernberg (Dießen am Ammersee)
 eine Erhebung im Falkenburger Moor bei Wanna; siehe Hadler Sagenweg#Der Jungfernberg
 eine Erhebung in Glücksburg (Ostsee), siehe Jungfernberg (Glücksburg)
 der ehemalige Name des Großborsteler Hügels in Hamburg-Groß Borstel
 eine Weinlage in Waldrach
 Jungfernberge, ein Naturdenkmal bei Arneburg; siehe Liste der Naturdenkmale im Landkreis Stendal#Flächenhafte Naturdenkmale

Jungfernberg ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Junkrowy, Dorf in der Gmina Skarszewy (Schöneck in Westpreußen), Woiwodschaft Pommern; siehe Skarszewy#Gemeinde
 Dziewoklicz, Ort südlich der Stadt Szczecin (Stettin), Woiwodschaft Westpommern 
 der ehemalige Name des Bahnhaltepunkts Szczecin Dziewoklicz